Shahmirzadi (شاهمیرزادی) ist ein Dialekt der Masanderanischen Sprache, der manchmal als eigene Sprache angesehen wird und in der Umgebung der Stadt Schahmirzād in der nordiranischen Provinz Semnan gesprochen wird.

Einzelnachweise 

Westiranische Sprachen